Grundsunda kan avse:

 Grundsunda socken – en socken i Ångermanland
 Grundsunda landskommun – en tidigare kommun i Västernorrlands län 1863–1970
 Grundsunda församling – en församling i Örnsköldsviks kontrakt i Härnösands stift
 Grundsunda kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Grundsunda församling
 Grundsunda distrikt – ett distrikt i Örnsköldsviks kommun och Västernorrlands län 2016–
 Grundsunda, Åland – en by i Vårdö kommun på Åland